Райта Оксана Іванівна (5 березня 1993, с. Скоморохи Сокальського району Львівської області ) — призерка Чемпіонатів України та Європи з легкої атлетики серед молоді, член збірної команди України з легкої атлетики.
 Долина Райта — центральна з трьох Сухих долин в Трансантарктичних горах.
 Райта - різновид індійських салатів, йогурт з овочами.